Beltinci (gemeente), gemeente in Slovenië
 Beltinci (plaats), plaats in Slovenië